VPI peut faire référence à :

 Vidéoprojecteur interactif, type de vidéoprojecteur 
 Virtual Path Identifier, identifiant réseau